— манга Ёсихиро Ямады, отмеченная за своё высокое качество на 13 фестивале Japan Media Arts и получившая первый приз культурной премии Осамы Тэдзуки 2010 года. В 2011 году по сюжету манги был начат аниме-сериал, производством которого занялась студия Bee Train.

Сюжет 
Действие произведения разворачивается в период Сэнгоку и рассказывает о приключениях мастера чайной церемонии Сасукэ Фуруты.

Выпуск томов манги

Примечания

Ссылки 
 Аниме Hyouge Mono  на сайте компании NHK.

Bee Train